Устиновичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Устиновичи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Устиновичи — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Устиновичи — деревня в Юрьянском районе Кировской области.